Le nom Chassignolle peut se référer à : 
 un patronyme de famille d'origine française dont le Sieur Chassignolle, capitaine du régiment de Guyenne  .
Lac Chassignolle, un lac de Preissac, dans la MRC de l'Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec dont le nom vient du précédent.